Kártus, hosszúkás keret, amibe az ókori egyiptomi fáraók és királynék, esetenként a királyi család más tagjai nevét írták
Kartus, a barokk pajzsok egyik típusa
Cartouche
 Louis Dominique Bourguignon (1693–1721) közismert nevén Cartouche, francia útonálló 
 Cartouche, Jacques Daroy rendezte 1934-es francia film, Paul Lalloz főszereplésével
 Cartouche, Philippe de Broca rendezte 1962-es francia film, Jean-Paul Belmondo főszereplésével